Hammersmith (wijk), een wijk in Londen
Hammersmith (Hammersmith & City Line), een station van de metro in Londen
Hammersmith (Piccadilly en District Line), een station van de metro in Londen